Limnes (Pont), ciutat a la costa de la Mar Negra, a la desembocadura del riu Pritanis 
 Limnes (Quersonès Traci) ciutat del Quersonès Traci fundada com a colònia de Milet 
 Limnes (Tessàlia), ciutat de Tessàlia al nord del país en el districte de Histiaotis